て в хирагане и テ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «тэ», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /te/. В современном японском языке находится на девятнадцатом месте в слоговой азбуке.

Происхождение 
て и テ появились в результате упрощённого написания кандзи 天.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 て: U+3066,
 テ: U+30C6.

Кана